White Room – singolo dei Cream del 1968
 White Room – film del 1990 diretto da Patricia Rozema

Pagine correlate 
 The White Room